(1925-1999), joueur de cricket pakistanais ;
 Maqsood Ahmed (1957-), joueur de squash pakistanais.